Lüttich-Bastogne-Lüttich 1984 war die 70. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Radrennens. Es wurde am 15. April 1984 über eine Distanz von 246,7 km ausgetragen.
Das Rennen wurde von Sean Kelly gewonnen und war somit der erste Sieg eines Iren bei diesem Rennen. Zweiter wurde Phil Anderson aus Australien und Greg LeMond aus den USA.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1984
1984